Peter Michaelis ist der Name folgender Personen:

* Peter Michaelis (Botaniker) (1900–1975), deutscher Botaniker und Genetiker 
 Peter Michaelis (Manager) (* 1946), österreichischer Industriemanager
 Peter Michaelis (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1959), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer